Nijenhuis ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nijenhuis (1926–2015), niederländischer Mathematiker
 Beorn Nijenhuis (* 1984), niederländischer Eisschnellläufer
 Johan Nijenhuis (* 1968), niederländischer Filmproduzent, -regisseur und Drehbuchautor
 John-Henry Nijenhuis (* 1964), Musiker, Komponist und Schauspieler
 Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis (1821–1893), niederländischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Nienhuis
 Nieuwenhuis